Karl John ist der Name folgender Personen:

* Karl John (General) (1854–1936), österreichischer Generalmajor
 Karl John (1905–1977), deutscher Bühnen- und Filmschauspieler
 Karl John (Orientierungsläufer) (* vor 1968), Schweizer Orientierungsläufer